Iansã - é um orixá cuja figura, no Brasil, é sincretizada com Santa Bárbara, católica.
Iansã (canção) - uma canção de Caetano Veloso.
Praia de Iansã - é uma das praias de Alcobaça, Bahia.

Desambiguação